Il singolare del torneo di tennis Oporto Challenger 2 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Franco Davín che ha battuto in finale Gabriel Markus 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Horacio de la Peña (quarti di finale)
 Àlex Corretja (secondo turno)
 Jordi Burillo (primo turno)
 Bryan Shelton (primo turno)

 Francisco Clavet (secondo turno)
 Daniel Vacek (secondo turno)
 Marcelo Filippini (semifinali)
 Jordi Arrese (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Oporto Challenger 1993